Gram, oznaczenie g – jednostka masy, jednostka podstawowa w układzie jednostek miar CGS (Centymetr Gram Sekunda).

Gram w układzie SI

Zobacz też 

 układ jednostek miar
 układ SI
 pozaukładowe jednostki miary

Przypisy 

Jednostki miar masy
Jednostki CGS